Die Coppa Italia 1971/72, den Fußball-Pokalwettbewerb für Vereinsmannschaften in Italien der Saison 1971/72, gewann der AC Mailand. Milan traf im Finale auf den SSC Neapel und konnte die Coppa Italia zum zweiten Mal gewinnen. Mit 2:0 setzte sich die Mannschaft von Trainer Nereo Rocco durch und wurde Nachfolger des AC Turin, der sich im Vorjahr gegen Milan durchgesetzt hatte, diesmal aber bereits in der zweiten Gruppenphase ausschied.

Als italienischer Pokalsieger 1971/72 qualifizierte sich der AC Mailand für den Europapokal der Pokalsieger des folgenden Jahres, wo man im Endspiel gegen den britischen Vertreter Leeds United gewann und sich somit den Europapokalsieg sicherte.

1. Gruppenphase 
AC Turin hatte als Titelverteidiger ein Freilos für die 1. Gruppenphase.

Gruppe 1 

|}

Gruppe 2 

|}

Gruppe 3 

|}

Gruppe 4 

|}

Gruppe 5 

|}

Gruppe 6 

|}

Gruppe 7 

|}

2. Gruppenphase

Gruppe 1 

|}

Gruppe 2 

|}

Finale

Siehe auch 
 Serie A 1971/72

Weblinks 

 Informationen zur Coppa Italia auf rsssf.com

1971/72
Fußballsaison 1971/72